Qianhe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qianhe (socken i Kina, Chongqing), 
 Qianhe (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar